Mabaan bezeichnet
 eine Sprache, siehe Mabaan (Sprache)
 ein Volk, siehe Mabaan (Volk)